Настоя́щие крокоди́лы, или крокоди́ловые , — семейство пресмыкающихся отряда крокодилов (Crocodilia). Слово «крокодил» происходит от  — «галечный червь», данного из-за бугристой кожи этих животных. От прочих семейств крокодилов отличаются повышенной агрессивностью и тягой к нападению на крупную добычу. По сравнению с аллигаторовыми также обладают более сложной физиологией.

Таксономия 
Семейство включает 3 современных рода, в которых насчитывается около 17 видов крокодилов:

 Род Crocodylus
 Crocodylus acutus — Острорылый крокодил
 Crocodylus halli
 Crocodylus intermedius — Оринокский крокодил
 Crocodylus johnstoni — Пресноводный крокодил
 Crocodylus mindorensis — Филиппинский крокодил
 Crocodylus moreletii — Центральноамериканский крокодил
 Crocodylus niloticus — Нильский крокодил
 Crocodylus novaeguineae — Новогвинейский крокодил
 Crocodylus palustris — Болотный крокодил
 Crocodylus porosus — Гребнистый крокодил
 Crocodylus rhombifer — Кубинский крокодил
 Crocodylus siamensis — Сиамский крокодил
 Crocodylus suchus — Пустынный крокодил
 Род Mecistops
 Mecistops cataphractus — Африканский узкорылый крокодил
 Mecistops leptorhynchus
 Род Osteolaemus
 Osteolaemus tetraspis — Тупорылый крокодил
 Osteolaemus osborni — Конголезский тупорылый крокодил

Согласно данным молекулярной генетики, род Crocodylus относится к подсемейству Crocodylinae, а роды Mecistops и Osteolaemus — к подсемейству Osteolaeminae. В классификациях, основывавшихся на морфологических данных, все вышеперечисленные роды объединялись в подсемейство Crocodylinae, которому противопоставлялись подсемейства Tomistominae (ныне в семействе Gavialidae) и Mekosuchinae (вымерли; предположительно, сестринский таксон по отношению к Longirostres).

Исследования ДНК африканского узкорылого крокодила дали основания отделить его от рода Crocodylus в отдельный род Mecistops. Долгое время выделенный род считался монофилетическим, пока исследования в 2014 году не дали оснований полагать, что африканский узкорылый крокодил на самом деле представляет собой комплекс из двух самостоятельных видов. В роде Osteolaemus иногда выделяют второй вид Osteolaemus osborni, который пока что принято считать подвидом тупорылого крокодила. Однако, последние генетические исследования выделяют не два, а целых три самостоятельных вида внутри рода Osteolaemus. В настоящее время большинство авторов признает валидность западноафриканского или пустынного крокодила (Crocodylus suchus) как отдельного вида, в силу его значительного генетического обособления от нильского крокодила (Crocodylus niloticus). Статус описанного в конце XX века вида Crocodylus raninus в настоящее время неоднозначен.

Гавиалового крокодила (Tomistoma schlegelii) ранее относили к этому семейству, выделяя в отдельное подсемейство Tomistominae. Его систематическое положение внутри Crocodylidae объяснялось в первую очередь морфологическими признаками, и было несколько неоднозначно. Ряд авторов по сей день придерживается старой точки зрения в исследованиях 2010 и 2012 года. Однако, большинство ученых считают, что ложного гавиала следует относить к гавиалам (Gavialidae), на что указывают данные генетических исследований. Вопреки морфологическим данным, генетически гавиаловые связаны с настоящими крокодилами более тесно, чем аллигаторовые. Некоторые генетики даже настаивают на том, что семейство гавиаловых должно быть упразднено до подсемейства в составе семейства настоящих крокодилов, что также разрешает вопрос о классификации ложного гавиала.

Кладограмма по молекулярно-генетическому анализу с использованием  данных, проведённому Hekkala et al., 2021:

См. также 
 Крокодилы
 Аллигаторовые
 Гавиаловые

Примечания 

Крокодилы
Семейства архозавров